

Sigle
 National Board of Review – associazione di critica cinematografica statunitense
 Nuove Brigate Rosse – organizzazioni eversive italiane
 NBR – acriloNitrile – Butadiene – Rubber: gomma sintetica a base di acrilonitrile- butadiene appartenente al gruppo R secondo la classificazione dell DIN/ISO 1629 e della ASTM D 1418-19. Del gruppo R fanno parte gli elastomeri che contengono carbonio insaturo

Informatica 
.nbr – NBR File, NeverBall Replay, è un formato proprietario della Neverball Developers and Mappers Community.

Codici 
 nbr – codice ISO 639-3 della lingua numana-nunku-gbantu-numbu

Televisione 
 NBR – rete televisiva brasiliana

Altro 
 NBR – targa automobilistica del distretto di Braniewo (Polonia)